Турн (міфологія) () — головний герой рутулів
 Турн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни